Somereta :

 Insecte Porquet de Sant Antoni
 Insecte ortòpter Ephippiger provincialis
 Insecte ortòpter Somereta de Montsant Lluciapomaresius panteli